US National Championships 1885 var den femte udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA.

Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i udfordringsrunden besejrede Godfrey Brinley med 6-3, 4-6, 6-0, 6-3. Det var den femte af Sears' syv sejre i træk i turneringen. I herredoublefinalen vandt Sears og Joseph Clark over Henry Slocum Jr. og Percy Knapp med 6-3, 6-0, 6-2.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 27 spillere. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, der var en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen i skikkelse af all comers-turneringen.

Alle kampe blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra all comers-finalen og udfordringsrunden, som blev spillet bedst af fem sæt.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden spillede den forsvarende mester, Richard Sears, om mesterskabet mod vinderen af all comers-turneringen, Godfrey Brinley. Sejren gik til den forsvarende mester, som dermed vandt herresingletitlen for femte år i træk.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 26 spillere om én plads i udfordringsrunden. Den ledige plads i udfordringsrunden gik til Godfrey Brinley, som i finalen besejrede Wallace Knapp med 6-3, 6-3, 3-6, 6-4.

Herredouble 

I herredoublefinalen vandt Sears og Joseph Clark over Henry Slocum Jr. og Percy Knapp med 6-3, 6-0, 6-2. Sears vandt dermed titlen for fjerde gang, mens det var første gang at Clark vandt turneringen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1885 

Tennis i 1885
1885